Yamaha FZ6, также известный как FZ6 FAZER, - мотоцикл c двигателем объемом 600 см3, который был создан Yamaha в 2004 году как спортивный байк среднего веса. Он был разработан на базе дефорсированного мотора YZF-R6 2003 года. В этом двигателе достаточно сил для хорошего ускорения. Как многофункциональный мотоцикл, он может использоваться для спортивных поездок и для туризма. В 2010 FZ6 был заменен полностью на обтекаемую FZ6R в Северной Америке и XJ6 Diversion в Европе. Производство FZ6 продолжилось на базовой FZ8 в Северной Америке и половина обтекаемых Fazer 8 в Европе. По состоянию на март 2011 FZ6 и FZ6R продолжают продаваться на других рынках.

Этот байк имеет очень обтекаемые формы, удобное вертикальное положение райдера и выхлоп под сидением. Эти особенности ставят его между суперспортом и стритфайтером (хотя в Европе и Австралии, предпочитают базовый FZ6N).

История модели

Редакция 2006 года 

В FZ6 в 2006 году были улучшены: двигатель, рама, подрамник. Задний маятник и диски окрашены в черный цвет. Он приобрёл катализатор сотового типа, а также оптимизированный впрыск (FI), и в результате стал удовлетворять стандартам ЕВРО-2 и американским стандартам CARB. Топливная система была настроена на увеличение крутящего момента на низких оборотах двигателя.

Редакция 2007 года 

В октябре 2006 года Yamaha показала обновленный FZ6  2007 модельного года. FZ6 получил оптимизированный впрыск топлива (FI), новый обтекатель и ветровое стекло, новую комбинацию приборов с аналоговым тахометром и цифровым спидометром (по аналогии с FZ1) новые четырёхпоршневые моноблочные тормозные суппорты переднего тормоза, новую переднюю вилку, новый трехкомпонентный катализатор, новый дизайн сидений, новый задний маятник и новые пассажирские подножки.

Редакция 2008 года 

Модель 2008 технически аналогична модели 2007 г. Единственное отличие состоит в появлении переднего обтекателя вокруг фар, которые стали черными независимо от цвета мотоцикла. Европейская модель "FZ6 Fazer S2 ABS" имеет ABS и электронный иммобилайзер в базовой комплектации.

Редакция 2009 года 

Технически аналогична моделям 2008/2009 годов.

Редакция 2010 года 

В модельном ряду 2010 года Yamaha продолжила продавать FZ6 Fazer S2 и FZ6 S2 в Европе. Оба мотоцикла имеют полную мощность 98 л.с. и ABS. Версии с дефорсированным двигателем были заменены на XJ6 Diversion в Европе и на FZ6R в Северной Америке. FZ6R отличается от XJ6 Diversion отсутствием ABS и иммобилайзера.

Технические характеристики

FZ6N 

FZ6N практически идентична стандартной модели FZ6 Fazer за исключением отсутствия обтекателя и более прямого руля в уличном стиле.

Внешние ссылки 
Описание модели на сайте Yamaha США

Описание модели 2011 года на MotoKing

Описание модели на BikesWiki

FZ6
Мотоциклы